Le Roman d'un jeune homme pauvre (1858), roman français d’Octave Feuillet ;
 Le Roman d'un jeune homme pauvre (1859), pièce de théâtre française d’Octave Feuillet ;
 Le Roman d'un jeune homme pauvre (L'ultimo dei Frontignac) (1911), film italien de Mario Caserini ;
 Le Roman d'un jeune homme pauvre (1913), film français de Georges Denola ;
 Roman d’un jeune homme pauvre (1921), nouvelle française de Jacques Rigaut ;
 Le Roman d'un jeune homme pauvre (1926), film de Gaston Ravel ;
 Le Roman d'un jeune homme pauvre (1935), film français d’Abel Gance ;
 Le Roman d'un jeune homme pauvre (Il romanzo di un giovane povero) (1942), film italien de Guido Brignone ;
 Le Roman d'un jeune homme pauvre (Il romanzo di un giovane povero) (1958), film italien de Marino Girolami ;
 Le Roman d'un jeune homme pauvre (Il romanzo di un giovane povero) (1974), film italien de Cesare Canevari ;
 Le Roman d'un jeune homme pauvre (Romanzo di un giovane povero) (1995), film italien d’Ettore Scola ;